Nakło – dawna osada w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Lelów. Miejscowość zniesiona 1 stycznia 2017.

Zobacz też: Nakło

Przypisy 

Lelów (gmina)